Óscar Sánchez puede referirse a:
 Oscar Sánchez (1972-), piloto de carreras argentino;
 Oscar Alberto Sánchez (1958-), entrenador de baloncesto argentino;
Oscar Sánchez Rivas (1955-2019), futbolista guatemalteco;
 Óscar Carmelo Sánchez (1971-2007), futbolista boliviano;
 Óscar Sánchez Fuentes (1979-), futbolista español;
 Óscar Eduardo Sánchez (1985-), ciclista colombiano; o
 Óscar Sánchez (taekwondo), practicante de taekwondo español.